Örlevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Örlevattnet (Bäcke socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (8,54 ha)
Stora Örlevattnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun och Melleruds kommun,  (22,3 ha)
Lilla Örlevattnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Lilla Örlevattnet (Järbo socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Stora Örlevattnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Örlevattnet, sjö i Färgelanda kommun,  (7,91 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn